|-
| (157601) 2005 WG3||||20 листопада 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (157602) 2005 WC6||||21 листопада 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (157603) 2005 WL13||||22 листопада 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157604) 2005 WT21||||21 листопада 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157605) 2005 WK22||||21 листопада 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157606) 2005 WU26||||21 листопада 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157607) 2005 WA28||||21 листопада 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157608) 2005 WF34||||21 листопада 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157609) 2005 WQ43||||21 листопада 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157610) 2005 WW46||||25 листопада 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157611) 2005 WF51||||25 листопада 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157612) 2005 WU65||||21 листопада 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (157613) 2005 WG66||||22 листопада 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157614) 2005 WJ73||||25 листопада 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157615) 2005 WP73||||25 листопада 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (157616) 2005 WF74||||26 листопада 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (157617) 2005 WT79||||25 листопада 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157618) 2005 WX80||||26 листопада 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (157619) 2005 WK89||||25 листопада 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (157620) 2005 WR89||||26 листопада 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157621) 2005 WQ100||||29 листопада 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157622) 2005 WB101||||29 листопада 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157623) 2005 WG105||||29 листопада 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (157624) 2005 WB106||||29 листопада 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (157625) 2005 WQ121||||30 листопада 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (157626) 2005 WP143||||30 листопада 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157627) 2005 WD149||||28 листопада 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157628) 2005 WA152||||28 листопада 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (157629) 2005 WL153||||29 листопада 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157630) 2005 WB158||||26 листопада 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (157631) 2005 WA159||||28 листопада 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (157632) 2005 WO162||||28 листопада 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (157633) 2005 WX178||||26 листопада 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (157634) 2005 WL196||||30 листопада 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (157635) 2005 WF198||||22 листопада 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157636) 2005 WT202||||30 листопада 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157637) 2005 XD41||||6 грудня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157638) 2005 XZ53||||4 грудня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157639) 2005 XY78||||4 грудня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 157640 Баумелер (Baumeler)||||1 грудня 2006||Обсерваторія Наеф-Епендес||Петер Кохер
|-
| (157641) 2005 XX81||||8 грудня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157642) 2005 XU84||||10 грудня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157643) 2005 XU85||||2 грудня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157644) 2005 XK87||||7 грудня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157645) 2005 YA1||||21 грудня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157646) 2005 YO5||||21 грудня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157647) 2005 YX7||||22 грудня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157648) 2005 YC12||||21 грудня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157649) 2005 YK16||||22 грудня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157650) 2005 YB22||||24 грудня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157651) 2005 YV26||||21 грудня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (157652) 2005 YM27||||22 грудня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157653) 2005 YU30||||22 грудня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157654) 2005 YT32||||22 грудня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157655) 2005 YW32||||22 грудня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157656) 2005 YF33||||24 грудня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157657) 2005 YL35||||25 грудня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157658) 2005 YB38||||21 грудня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (157659) 2005 YB42||||22 грудня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157660) 2005 YD45||||25 грудня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157661) 2005 YV50||||25 грудня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157662) 2005 YY50||||25 грудня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (157663) 2005 YB53||||22 грудня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157664) 2005 YY53||||24 грудня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157665) 2005 YM58||||24 грудня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157666) 2005 YW59||||22 грудня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (157667) 2005 YZ61||||24 грудня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157668) 2005 YY72||||24 грудня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157669) 2005 YM77||||24 грудня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157670) 2005 YP92||||27 грудня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (157671) 2005 YY92||||27 грудня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (157672) 2005 YQ98||||26 грудня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157673) 2005 YR98||||26 грудня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157674) 2005 YC122||||28 грудня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (157675) 2005 YH124||||26 грудня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157676) 2005 YJ128||||28 грудня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (157677) 2005 YG131||||25 грудня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (157678) 2005 YD133||||26 грудня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157679) 2005 YY136||||26 грудня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (157680) 2005 YP137||||26 грудня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157681) 2005 YX171||||22 грудня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157682) 2005 YH172||||22 грудня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (157683) 2005 YX178||||25 грудня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (157684) 2005 YD181||||22 грудня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (157685) 2005 YB191||||30 грудня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157686) 2005 YM205||||26 грудня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (157687) 2005 YD209||||22 грудня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (157688) 2005 YX210||||24 грудня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (157689) 2005 YM256||||30 грудня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157690) 2005 YR258||||24 грудня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157691) 2005 YG263||||25 грудня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (157692) 2005 YJ278||||25 грудня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (157693) 2006 AB||2006 AB||2 січня 2006||Обсерваторія RAS||Ендрю Лов
|-
| (157694) 2006 AY2||||5 січня 2006||Обсерваторія Кальвін-Регобот||Обсерваторія Калвін-Регобот
|-
| (157695) 2006 AY5||||2 січня 2006||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157696) 2006 AV6||||5 січня 2006||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (157697) 2006 AA7||||5 січня 2006||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (157698) 2006 AG14||||5 січня 2006||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (157699) 2006 AJ17||||5 січня 2006||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157700) 2006 AF18||||5 січня 2006||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|}

Див. також 
 Список астероїдів

157600